Большое Приютное — село в России, в Петуховском районе Курганской области. Центр Приютинского сельсовета.

История 
До 1812 года территория, на которой сейчас располагается Большое Приютное, была взята в аренду коммерции советником Дмитрием Курбановым. После его смерти эта земля была невостребованной более 10 лет. Данный участок земли носил название Грековского урочища.

В 1824 году Игнат Боев из деревни Курской Старооскольского уезда Курской губернии подал прошение о позволении ему поискать в Омской области свободной земли для поселения группы однодворцев (всего 19 семей) из Катовской волости Старооскольского уезда. В ходе поисков подал прошение о выделении земли Грековского урочища.

В 1825 году земля Грековского урочища была исключена из оклада и предоставлена для заселения группе переселенцов.

В 1826 году на месте Грековского урочища группой однодворцев из Катовской волости Старооскольского уезда Курской губернии была основана деревня Приютная.

В 1827 году прибыла ещё одна группа однодворцев, на этот раз из Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, население Приютной увеличилось примерно в 2 раза. При этом новая группа переселенцев поселилась на некотором расстоянии от исходной деревни Приютной, что сделало Приютную состоящей из двух частей.

В 1830 году около 20 семей мигрировало из Приютной в Бузулукский уезд Оренбургской губернии.

В 1845 году ещё около 10 семей мигрировало из Приютной в Тюкалинский уезд Тобольской губернии.

В 1894 году Приютинское сельское общество разделилось на два: Больше-Приютинское и Мало-Приютинское. Часть деревни Приютной, основанная переселенцами из Курской губернии стала называться Больше-Приютной, вторая часть (основанная переселенцами из Воронежской губернии) стала называться Мало-Приютной.

В 1904 году в деревне Больше-Приютной была построена церковь во имя Святого Иоанна Предтечи. Деревня получила статус села.

В 1919 году в Теплодубровской волости Ишимского уезда образован Большеприютинский сельсовет.

14 июня 1954 года Большеприютинский сельсовет объединён с Малоприютинским сельсоветом, в один Приютинский сельсовет. Административный центр — село Большое Приютное.

Население 

По данным переписи 1926 года в с. Больше-Приютное проживало 1150 человек, в том числе русские — 1134 чел., киргиз. — 16 чел.

Примечания 

Населённые пункты Петуховского района